European 85cc Youth Speedway Racing Cup – międzynarodowe rozgrywki miniżużlowe dla zawodników do 16. roku życia w kategorii pojemnościowej 85 cm³. Rozgrywane są od 2003 roku.

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 European 85cc Youth Speedway Racing Cup 2013-2020
 European 85cc Youth Speedway Racing Cup 2007-2009
 Startuje Puchar Europy w miniżużlu